

Bibliografia 

 Adam Boniecki: Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. Cz. 1. T. 4. Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Akcyjne Artystyczno-Wydawnicze, 1901, s. 33–37.

C